teleskop – urządzenie służące do obserwacji odległych obiektów poprzez zbieranie promieniowania elektromagnetycznego
 teleskop optyczny
 teleskop – hydrauliczny amortyzator teleskopowy
 teleskop – odmiana złotej rybki
 Teleskop – program informacyjny w TVP Poznań
 Luneta – gwiazdozbiór nieba południowego (zwany inaczej Teleskopem)